Вильота-дель-Парамо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия.  Население — 362 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento 
 Web No Oficial 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии